Фамилија Паз има више значења:

 Фамилија Паз (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Паз, Ехидо Монтереј (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику